Dekor kan syfta på:

 Dekor – de sceniska miljöerna som skapas av en scenograf eller konstnär till exempelvis teater-, opera- eller balettföreställningar, se scenbild
 Dekor (utsmyckning) – utsmyckning av byggnader, inredning, föremål

Se även
 Dekoration